Tichlowitz bezeichnet

eine Gemeinde im Okres Hradec Králové, Tschechien; siehe Těchlovice
eine Gemeinde im Okres Děčín, Tschechien; siehe Těchlovice nad Labem